Martin Diaw, né le  à Paris, est un joueur français de basket-ball. Il évolue aux postes d'ailier et d'ailier fort. Il est le frère de Boris Diaw et le fils d'Elisabeth Riffiod.

Biographie

Références

Liens externes 
 

Joueur français de basket-ball
Joueur du GET Vosges
Joueur des JSA Bordeaux
Naissance en décembre 1978
Naissance à Paris